Cotswold bezeichnet:

 Cotswolds, eine Region in England
 Cotswold District, ein District in der Grafschaft Gloucestershire in England
 Cotswold (North Carolina), Ort in Charlotte, North Carolina, Vereinigte Staaten
 Cotswold (Ontario), Ort in Ontario, Australien
 Cotswold (Victoria), Ort in Victoria, Kanada

Siehe auch
 Cotswold-Schaf
 Cotswold-Stein